Конкурс песни Евровидение 1987 — 32-й конкурс песни «Евровидение». Он прошёл 9 мая 1987 года в городе Брюссель (Бельгия) во «Дворце Столетия» («Palais du Centenaire»).

Победителем во второй раз стал представитель Ирландии Джонни Логан, на этот раз с песней «Hold Me Now» («Обними меня сейчас»). Эта победа стала для Ирландии третьей, а Логан стал первым (и единственным) человеком, выигравшим Евровидение два раза в качестве исполнителя.

Телевидение СССР показало фрагменты конкурса в выпуске передачи «Мелодии и ритмы зарубежной эстрады» от 4 июня 1987.

Место проведения 

Брюссе́ль (, ) — столица Бельгии. В городе находятся учреждения Французского и Фламандского сообществ и Фландрии, штаб-квартира Евросоюза, офис НАТО, секретариат стран Бенилюкса.

Формат 
Изначально планировалась совместная организация конкурса фламандским и валлонским вещателями, но в итоге первые ограничились лишь выбором песни, представляющей Бельгию, когда вторые решили провести конкурс сами.

Конкурс 1987 года стал первым, который проводился при поддержке спонсоров, после того, как в Бельгии был принят специальный закон, разрешающий государственным телеканалам размещать рекламу.

Участвующие страны 

Количество участников достигло нового рекорда — 22 страны соревновались на Евровидении-1987 после того, как принять участие вновь решили Италия и Греция. ЕВС решил ограничить количество участников, и не позволить расширение конкурса, что создало проблему в 1990-х с появлением новых стран, желающих стать участницами Евровидения.

В Израиле выбор песни для конкурса привёл к скандалу после того, как отбор выиграл дуэт комиков Натана Датнера и Ави Кушнира, в образе Братьев Блюз, с шуточной песней о жизни бездельников. Бывший президент страны Ицхак Навон, который на тот момент занимал пост министра образования и культуры, грозился уволиться если эта песня будет отправлена на Евровидение, а министр науки и развития Гидеон Пат заявил, что песня «не соответствует образу Государства Израиль, как страны рабочих». В итоге Датнер и Кушнир всё же выступили, а Навон свою угрозу не осуществил. Песня вошла в топ-десятку конкурса, и стала популярной в странах Скандинавии.

Джонни Логан стал первым и единственным участником, выигравшим конкурс дважды в качестве исполнителя. Первая победа Логана была в 1980 году, а победа на конкурсе 1987-го не была для него последней: в 1992 году он выиграл конкурс в третий раз, но на этот раз в качестве автора.

Немецкая группа «Wind» также установила на конкурсе рекорд, став первыми участниками, дважды занявшими второе место (первый раз был в 1985 году, когда они уступили победу дуэту «Bobbysocks!» из Норвегии).

Существует версия, что в 1987 году в ЦК КПСС обсуждалось возможное участие Советского Союза в конкурсе, и что представителем СССР должен был стать Валерий Леонтьев. Сам Леонтьев эту информацию подтвердить не может, так как не в курсе, обсуждалось данное предложение или нет.

Вернувшиеся исполнители 
  — Гари Люкс (1983 — в составе группы «Westend», 1985)
  — Джонни Логан (победитель Евровидения-1980)

Дирижёры 
Все песни сопровождались оркестром. В качестве дирижёров выступили:

  — Терье Фьярн
  — Коби Ошрат
  — Рихард Остеррайхер
  — Хьялмар Рагнарссон
  — Фредди Сюндер
  — Курт-Эрик Хольмквист
  — Джанфранко Ломбарди
  — Жайме Оливейра
  — Эдуардо Лейва
  — Гаро Мафян
  — Йоргос Ниархос
  — Рохир ван Оттерло
  — Алек Мансион
  — Ронни Хэзлхёрст
  — Жан-Клод Пети
  — Ласло Бенкер
  — Джо Карлье
  — Осси Рунне
  — Хенрик Крогсгорд
  — Ноэл Килехан
  — Никица Калоджера
  — без дирижёра

Результаты

Распределение голосов

12 баллов в финале 

Результаты голосования объявляли:

  — Сверре Кристоферсен
  — Ицхак Шимони
  — Тилия Херольд
  — Гудрун Скуладоттир
  — Ан Плугартс
  — Ян Эллерос
  — Мариолина Каннули
  — Ана Занатти
  — Матильде Харрин
  — Джанан Кумбасар
  — Ирини Гавала
  — Ральф Инбар
  — Фредерика Рьес
  — Колин Берри
  — Лионель Кассан
  — Габи Шнелле
  — Анна Партелиду
  — Сольвейг Херлин
  — Бент Хениус
  — Брендан Балф
  — Лильяна Типсаревич
  — Мишель Штокер

Примечания

Ссылки 
 http://www.esctoday.com
 http://www.eurovision.tv

 
1987 год в музыке